USS Cullman (APA 78), II. világháborús hadihajó
 Cullman (Alabama)
 Cullman megye (Alabama)